

Presentación previa 
Austin Krajicek y Tennys Sandgren eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Julien Benneteau y Édouard Roger-Vasselin ganaron el título tras derrotar en la final Gregoire Barrere y Tristan Lamasine.

Cabeza de serie 

 ' Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (Campeones)
  Federico Gaio /  Alessandro Giannessi (Primera ronda)

  James Cerretani /  Max Jacob Schnur ''(Primera ronda)
  Darian King /  Mitchell Krueger ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Numea 2016